Schengen est une commune du Luxembourg.
 L'accord de Schengen et la convention de Schengen permettent la libre circulation entre certains États européens formant l'espace Schengen.
 Le système d'information Schengen est un fichier informatique conservant des informations sur les personnes dans l'espace Schengen.